Aigars Šķēle – cestista lettone
 Andris Šķēle – politico lettone
 Armands Šķēle – ex cestista lettone